Název Lúčny potok má více vodních toků:

 Lúčny potok (přítok Bielého Váhu) – levostranný přítok Bielého Váhu na Slovensku v okresech Liptovský Mikuláš a Poprad
 Lúčny potok (přítok Klčovského potoka) – pravostranný přítok Klčovského potoka na Slovensku v okrese Levoča
 Lúčny potok (přítok Smolinského potoka) – pravostranný přítok Smolinského potoka na Slovensku v okrese Senica
 Lúčny potok (přítok Topolového potoka) – pravostranný přítok Topoľového potoka na Slovensku v okrese Zlaté Moravce